Toponímia
 Fontevraud-l'Abbaye, municipi francès, situat al departament de Maine i Loira i a la regió de País del Loira.
 Abadia de Fontevrault, abadia que es troba el municipi de Fontevraud-l'Abbaye.
Religió
 Orde de Fontevrault, orde monàstic.